Пуїг () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Мануель Пуїг — аргентинський письменник
 Моніка Пуїг — пуерториканська тенісистка
 Фелікс Кардона Пуїг — венесуельський дослідник
 Ясіль Пуїг — кубинський бейсболіст

Іспанські прізвища